Островский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи и первых лет РСФСР:

 Островский уезд (Ломжинская губерния) — уезд Ломжинской губернии
 Островский уезд (Псковская губерния) — уезд Псковской губернии